I primi ministri del Madagascar dal 1960 (data di indipendenza dalla Francia) ad oggi sono i seguenti.

Lista

Voci correlate 
 Presidenti del Madagascar

Collegamenti esterni

Madagascar